Henrique Silva Milagres (ur. 25 kwietnia 1994 w Rio de Janeiro) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji obrońcy we francuskim klubie Olympique Lyon. Wychowanek Vasco da Gama. Były młodzieżowy reprezentant Brazylii.

Bibliografia 
 
 

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze CR Vasco da Gama
Piłkarze Olympique Lyon
Ludzie urodzeni w Rio de Janeiro
Urodzeni w 1994